Vermandois  steht für:
 Vermandois, ehemalige Grafschaft in Frankreich

Personen:
 Adélaide von Vermandois († 1120 oder 1124), Gräfin von Vermandois und Valois
 Élisabeth de Vermandois (1143–1183), Gräfin von Vermandois und Valois
 Isabelle de Vermandois (vor 1088–1131), anglonormannische Adelige aus dem Haus Frankreich-Vermandois
 Louis de Bourbon, comte de Vermandois (1667–1683),  Fürst von Vermandois, Admiral de France